Divisió d'Hisar, entitat administrativa de l'estat d'Haryana (Índia) amb capital a la ciutat d'Hisar 
 Hissar o Hisar, ciutat a Haryana (Índia)
 Districte d'Hisar o Hisar, Haryana (Índia)
 Hişar, antiga ciutat i regió a la Transoxiana a la riba del riu Khanaka
 Hisor, antiga Hişar, ciutat del Tadjikistan 
 Districte d'Hisor, districte de la regió de Subordinació Republicana al Tadjikistan
 Muntanyes Hisar o Gissar, al nord d'Hisor, Tadjikistan